«Святая Инесса и ангел, укрывающий её покрывалом» () — картина испанского художника Хосе де Риберы.

Основу наиболее выдающихся творений Хосе де Риберы составляет глубина человеческого переживания. Такова «Святая Инесса» (1641; Дрезденская галерея).

По преданию, юная христианка Инесса должна была быть выставлена обнажённой перед толпой за отказ поклоняться языческим богам, но произошло чудо: внезапно выросшие волосы скрыли её наготу, а сошедший с небес ангел накинул на неё покрывало.

У Риберы образ Инессы, её тонкая фигура подростка, исполненное прелести лицо с большими сияющими глазами, волнистые пряди волос, кисти рук, прозрачно-розовые от пронизывающего света — воплощение чистой, трогательной и светлой юности.

Считается, что этот образ написан с дочери художника.

Литература 
 Т.П.Каптерева. Искусство Испании // Всеобщая история искусств. Том 4. Искусство 17-18 веков

Картины Хосе де Риберы
Картины из собраний Галереи старых мастеров
Картины, изображающие христианских святых
Ангелы в изобразительном искусстве